Nogometni klub "Prigorje" (NK "Prigorje"; "Prigorje" Sveti Petar Orehovec; "Prigorje") je nogometni klub iz Svetog Petra Orehovca, općina Sveti Petar Orehovec, Koprivničko-križevačka županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2021./22. "Prigorje" se natječe u "3. ŽNL Koprivničko-križevačkoj", ligi sedmog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Klupske boje je žuta.

O klubu  
NK "Prigorje" je osnovano 1996. godine. Od osnivanja seniorska momčad se natječe u županijskim ligama Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, i to pretežno u 3. županijskoj ligi.

Uspjesi 
 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 
 prvak: 2010./11. (Križevci), 2011./12. (Križevci)  
 drugoplasirani: 1996./97., 2009./10. (Križevci), 2021./22.  

 4. ŽNL Koprivničko-križevačka
 drugoplasirani: 2018./19.

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Poznati treneri

Povezani članci  
 Općina Sveti Petar Orehovec 
 Sveti Petar Orehovec (naselje)

Vanjske poveznice 
 NK Prigorje Sveti Petar Orehovec, facebook stranica 
  sofascore.com, NK Prigorje Sveti Petar Orehovec 
  tipsscore.com, NK Prigorje Sveti Petar Orehovec 
 sportilus.com, NOGOMETNI KLUB PRIGORJE SVETI PETAR OREHOVEC 
 krizevciturnir.com, NK PRIGORJE (SPO)

Izvori 
 
 Ivan Majdak: "Križevačka nogometna priča : 1909. – 2009.", Križevci, 2009.,  
 nogomet.lzmk.hr, "Nogometni leksikon", Koprivničko-križevačka županija, nogometni savez 
 ns-kckz.hr, Klubovi, pristupljeno 26. prosinca 2021.  
 poslovna.hr, NOGOMETNI KLUB PRIGORJE SVETI PETAR OREHOVEC 
 bisnode.hr, NOGOMETNI KLUB " PRIGORJE " SVETI PETAR OREHOVEC 
 fininfo.hr, NK PRIGORJE 
  

Nogometni klubovi u Koprivničko-križevačkoj županiji